Стаунтон ()

Фамилия 
 Стаунтон, Говард (1810—1874) — английский шахматист и историк шахмат.
 Стаунтон, Джордж-Леонгард (1737—1801) — английский ботаник, врач и дипломат.
 Стаунтон, Джордж-Томас (1781—1859) — английский путешественник, востоковед и синолог.

Дизайн 
 Стаунтон (шахматный комплект) — дизайн комплекта шахматных фигур, созданный в середине XIX века и в настоящее время считающийся стандартным.

См. также 
 Стонтон (Виргиния) — город в США
 Стаунтония — род двудольных растений входящий в семейство Лардизабаловые (Lardizabalaceae).
 Стаунтония шестилистная